Det finns flera personer med namnet Hjalmar Lindroth:

*Hjalmar Lindroth (1878–1947), svensk språkvetare
Hjalmar Lindroth (1893–1979), svensk teolog